US Open-mesterskabet i herresingle 2016 var den 136. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af US Open 2016 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 29. august - 11. september 2016, mens kvalifikationen afvikledes den 23. - 26. august 2016.

Mesterskabet blev vundet af tredjeseedede Stan Wawrinka, som i finalen besejrede den forsvarende mester Novak Djokovic med 6-7(1-7), 6-4, 7-5, 6-3, og som dermed vandt den tredje grand slam-titel i sin karriere. Han havde tidligere vundet Australian Open 2014 og French Open 2015. 

Roger Federer deltog ikke i mesterskabet på grund af en rygskade, og dermed blev turneringen det første US Open siden 1999 uden schweizerens deltagelse.

For første gang nogensinde var der ingen amerikanere blandt de 16 højst seedede spillere.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg $ 19.131.232 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 10 % i forhold til året før.

Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i US Open Series 2016, afhængig af deres placering i US Open Series og hvor langt, der nåede i US Open. Der var en bonuspulje på maks. $ 1.312.500 til udbetaling.
 Vinderen af US Open Series 2016, Kei Nishikori, blev slået ud i semifinalen, og opnåede dermed en bonus på $ 250.000.
 Toeren i US Open Series 2016, Grigor Dimitrov, blev slået ud i fjerde runde, og opnåede dermed en bonus på $ 35.000.
 Treeren i US Open Series 2016, Milos Raonic, blev slået ud i anden runde, og opnåede dermed en bonus på $ 6.250.

Der blev altså i alt udbetalt $ 291.250 i bonuspræmier.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 18. juli 2016 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der er gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 
 Evt. lucky losere er market med LL.

De 32 højst placerede spillere på ATP's verdensrangliste i single pr. 22. august 2016 blev seedet.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Alessandro Giannessi
  Christian Harrison
  Karen Khachanov
  Guido Andreozzi
  Jan Šátral
  Steve Darcis
  Márton Fucsovics
  Thomas Fabbiano
  Radek Štěpánek
  Guilherme Clezar
  Ryan Harrison
  Ilja Ivasjka
  Saketh Myneni
  Jared Donaldson
  Marco Chiudinelli
  Mischa Zverev

Derudover opnåede følgende spillere adgang til hovedturneringen som lucky losers:
  Jozef Kovalík
  Daniel Brands

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i damesingle 2016
 US Open-mesterskabet i herredouble 2016
 US Open-mesterskabet i damedouble 2016
 US Open-mesterskabet i mixed double 2016

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2016
2016
ATP World Tour 2016